De gemeente Utrecht telt 3491 gemeentelijke monumenten, waarvan 984 in de wijk Oost. Hiervan bevinden zich 140 adressen aan de Antoniushof, het appartementencomplex dat in het voormalige Antoniusziekenhuis is gebouwd (31 december 2013).

|}

Utrecht-Oost (Antoniushof)
 Utrecht-Oost (Antoniushof)
Oost (Utrecht)